Terrell kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward E. Terrell
 Edward Everett Terrell

Robotskapade auktorsförkortningar